Vieska ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Gemeinde im Bezirk Dunajská Streda/Trnavský kraj, siehe Vieska (Dunajská Streda)
 einer Gemeinde im Bezirk Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj, siehe Vieska (Veľký Krtíš)
 einer Gemeinde im Bezirk Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj, siehe Vieska nad Blhom
 einer Gemeinde im Bezirk Zlaté Moravce/Nitriansky kraj, siehe Vieska nad Žitavou
 eines Ortsteiles der Gemeinde Ladomerská Vieska im Bezirk Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj
 eines Ortsteiles der Gemeinde Považany im Bezirk Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj
 eines Ortsteiles der Stadt Turčianske Teplice im Kreis Žilinský kraj, siehe Vieska (Žilina)